Miguel Pinto puede referirse a:
Miguel Pinto (1983 - ), futbolista chileno.
Miguel Pinto da Silva Menezes de Sequeira (1964 - ), botánico portugués.